Roma este capitala Italiei.

Roma se mai poate referi la:

 Roma Antică, oraș-stat a cărui istorie se întinde în perioada de timp cuprinsă între 753 î.Hr. și 476 d.Hr.
Roma, Botoșani, o localitate în județul Botoșani în comuna cu același nume
Comuna Roma, Botoșani
AS Roma, club de fotbal italian

Alte toponime

Africa
 Roma, Lesotho

America
 Roma, Texas, SUA
 Roma, Peru
 Colonia Roma, Mexico City, Mexico
 Mata Roma, Maranhão, Brazilia

Australia
 Roma, Queensland, Australia
 Roma Airport
 Roma Courthouse
 Electoral district of Roma, defunct
 Town of Roma, oraș defunct, acum parte a Maranoa Regional Council
 Roma Street Parkland, park din Brisbane, Queensland, Australia
 Roma Street railway station, stație din Brisbane, Queensland, Australia

Europe
 La Roma, ruine din Spania
 Roma, Gotland, Suedia

Nume
 Roma (prenume), prenume feminin
 Roma sau Roman (nume), prenume masculin
 Roma Asrani,  model indian
 Roma Baran, producător canadiano-american
 Roma Downey (n. 1960), actriță irlandeză
 Roma Egan (n. 1948), actriță australiană
 Romà Forns (fl. 1904-1929), fotbalist și antrenor spaniol/catalan
 Roma Ligocka (n. 1938), designer polonez
 Roma Maffia (n. 1958), actriță americană
 Roma Mitchell (1913–2000), jurist australian
 Roma Pryma-Bohachevsky (1927–2004), dansator și coregraf
 Roma Ryan, scriitor și poet irlandez
 Roma Tearne,artist și scriitor din Sri Lanka

Film și televiziune
 Roma (film din 2018), film mexican regizat de Alfonso Cuarón
 Roma (film din 1972), film italian regizat de Federico Fellini
 Roma (film din 2004), film argentinian regizat de Adolfo Aristarain
 Roma (serial), serial italian
 Gina Roma, personaj fictiv din The Young and the Restless

Cărți
 Roma (roman) din 2007 de Steven Saylor, despre Roma Antică
 Roma (comics), personaj Marvel comics

Muzică
 Roma Symphony (Bizet), simfonie de Georges Bizet
 Roma (opera), operă de Jules Massenet
 Rome, Michel Godard (n. 1960) 
 Roma!, formație glam rock americană
 Roma (album), album din 1991 de Terry Ronald

Cântece
 Roma (cântec de Cameron Cartio), 2005  
"Roma", cântec de Claudio Villa -	1972
"Roma", cântec de Henri Salvador Verde, Salvador	 
"Roma", cântec de Phyllis Brown

Altele
 SS Roma, nave
 472 Roma, un asteroid

Dezambiguizare